Кушенов-Дмитревский — славянская мужская составная фамилия; имеет женскую форму Кушенова-Дмитревская:
 Кушенов-Дмитревский, Дмитрий Фёдорович — русский музыкант.
 Кушенов-Дмитревский, Фёдор — русский музыкант-любитель, разрабатывавший теорию игры на гуслях.